Лодин може бити:

 Лодин, општина у њемачкој савезној држави Мекленбург-Западна Померанија
 Лодин (Храдец Кралове), насељено мјесто у округу Храдец Кралове, Краловехрадечки крај, Чешка Република